67. Turniej Czterech Skoczni (niem. 67. Vierschanzentournee) – edycja Turnieju Czterech Skoczni przeprowadzona w sezonie 2018/2019 na skoczniach w Niemczech i Austrii w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Turniej rozpoczął się 29 grudnia 2018 kwalifikacjami do konkursu w Oberstdorfie, który został rozegrany dnia następnego. Dwa dni później, 1 stycznia 2019 zostały przeprowadzone zawody w Garmisch-Partenkirchen. Następnie zwyczajowo zawody przeniosły się do Austrii: 4 stycznia odbył się konkurs w Innsbrucku, a ostatnia z części turnieju została rozegrana tradycyjnie w święto Trzech Króli (6 stycznia) w Bischofshofen. Tytuł zdobył Ryōyū Kobayashi wygrywając wszystkie cztery konkursy i tym samym powtarzając wyczyn Svena Hannawalda z 50. edycji turnieju oraz Kamila Stocha z 66. edycji.

Zwyczajowo rywalizacja w pierwszej serii konkursów wchodzących w skład turnieju toczyła zgodnie z systemem KO, a w drugiej serii tak jak podczas innych zawodów Pucharu Świata. Wyjątkiem był konkurs w Bischofshofen, gdzie system KO nie był używany z powodu przeniesienia kwalifikacji na dzień zawodów w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Skocznie 
Konkursy Turnieju Czterech Skoczni zostały rozegrane – jak co roku – na czterech położonych niedaleko siebie (ale w dwóch krajach) obiektach: dwóch w Niemczech, tj. w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen, oraz na dwóch w Austrii, tj. w Innsbrucku i Bischofshofen. Wszystkie cztery obiekty to duże skocznie – punkt konstrukcyjny skoczni w Oberstdorfie i Innsbrucku usytuowany jest na 120. metrze, a obiektów w Bischofshofen i Garmisch-Partenkirchen – na 125. metrze.

W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Turnieju Czterech Skoczni 2018/2019 lub ustanowione bądź wyrównane w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).

Przed turniejem

Sponsorzy 
Głównym sponsorem 67. Turnieju Czterech Skoczni zostało przedsiębiorstwo 4F. Ponadto wśród sponsorów znalazły się przedsiębiorstwa Bauhaus, Veltins, Liqui Moly oraz Hörmann, a sponsorami ze strony Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) zostały Audi i Viessmann.

Klasyfikacja Pucharu Świata i Pucharu Narodów przed rozpoczęciem turnieju 
Przed rozpoczęciem turnieju rozegrano siedem indywidualnych konkursów Pucharu Świata, w których najwięcej punktów zgromadził Ryōyū Kobayashi, zwyciężając w czterech z nich (dwa konkursy w Ruce oraz po jednym w Niżnym Tagile i Engelbergu), wyprzedzając drugiego w zestawieniu Piotra Żyłę o 111 punktów i o 191 Kamila Stocha.

W klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów po rozegraniu ośmiu konkursów (siedmiu indywidualnych i jednego drużynowego) największą liczbę punktów zgromadzili reprezentanci Polski (1457), a za nimi sklasyfikowani byli Niemcy (1320) i Japończycy (946).

Poniższe tabele przedstawiają klasyfikację Pucharu Świata i Pucharu Narodów 2018/2019 przed 67. Turniejem Czterech Skoczni – po przeprowadzeniu 7 konkursów indywidualnych i jednego drużynowego.

Zasady 
Podobnie jak w przypadku wszystkich edycji od sezonu 1996/1997 Turniej Czterech Skoczni został rozegrany według systemu KO. Na podstawie miejsc uzyskanych w kwalifikacjach zawodnicy zostali dobierani w pary – zwycięzca kwalifikacji startował ze skoczkiem, który zajął w nich 50. miejsce, drugi zawodnik kwalifikacji z 49. zawodnikiem itd., aż do pary, w której znaleźli się zawodnicy z miejsc 26. i 25. Podczas konkursu awans do serii finałowej uzyskało bezpośrednio 25 zwycięzców par. Spośród przegranych zostało wyłonionych pięciu szczęśliwych przegranych (tzw. lucky losers) z najwyższymi w tej grupie notami. Podczas serii finałowej obowiązywały takie same zasady jak podczas indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Trzydziestu zawodników, którzy awansowali do serii finałowej, zdobyli punkty do klasyfikacji Pucharu Świata według identycznych zasad jak w pozostałych konkursach tej rangi. Wszyscy uczestnicy zawodów głównych uzyskali także punkty do klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni, w której sumowano wyniki uzyskane we wszystkich seriach konkursowych.

Skoki oceniano w taki sam sposób jak podczas pozostałych zawodów Pucharu Świata. Za osiągnięcie odległości równej punktowi konstrukcyjnemu zawodnik otrzymywał 60 punktów; za każdy metr powyżej tej granicy uzyskał dodatkowo 1,8 punktu, natomiast za każdy metr poniżej odejmowano mu analogiczną liczbę punktów. Styl skoku i lądowania podlegało ocenie przez pięciu sędziów wybranych przez FIS, którzy mogli przyznać maksymalnie po 20 punktów. Dwie skrajne noty (najwyższa i najniższa) nie były wliczane do noty łącznej zawodnika. Ponadto wpływ na ocenę końcową skoczka miał przelicznik za prędkość i kierunek wiatru oraz za ewentualną zmianę długości najazdu. Jeżeli zawodnik skakał z niższej belki startowej, otrzymał dodatkowe punkty, jeżeli skakał z wyższej – punkty zostały mu odjęte. Dodatkowo jeżeli wiatr wiał z przodu skoczni, zawodnik stracił punkty, gdyż dzięki temu uzyskał lepsze noszenie na nartach, zaś jeżeli wiatr wiał z tyłu skoczni, zawodnik zyskiwał punkty.

Program zawodów

Jury 
Głównym dyrektorem zawodów w ramach 67. Turnieju Czterech Skoczni jest Walter Hofer, a jego asystentem – Borek Sedlák.

Podsumowanie

Wyniki 
Skróty stosowane w tabelach:
 DNS – zawodnik nie wystartował
 DSQ – zawodnik zdyskwalifikowany
 NQ – zawodnik nie zakwalifikował się do serii finałowej
 nq – zawodnik nie zakwalifikował się do konkursu głównego
 q – zawodnik, który zakwalifikował się do konkursu głównego

Oberstdorf

Kwalifikacje 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

Zestawienie par 
 Legenda

Konkurs 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

 * – szczęśliwi przegrani z I serii

Garmisch-Partenkirchen

Kwalifikacje 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

Zestawienie par 
 Legenda

Konkurs 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

Innsbruck

Kwalifikacje 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

Zestawienie par 
 Legenda

Konkurs 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

 * – szczęśliwi przegrani z I serii

Bischofshofen

Kwalifikacje 
Z powodu złych warunków atmosferycznych 5 stycznia zostały przełożone na dzień następny.
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

Zestawienie par 
Z uwagi na zmiany w programie zawodów spowodowane warunkami atmosferycznymi konkurs nie został rozgrywany systemem KO.

Konkurs 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

Klasyfikacja 67. Turnieju Czterech Skoczni

Klasyfikacje po zakończeniu turnieju 
Dzięki zdobyciu kompletu punktów w 67. Turnieju Czterech Skoczni Ryōyū Kobayashi umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej (956 punktów). Na pozostałych miejscach na podium nie doszło do zmian: Piotr Żyła traci do Japończyka 427 punktów, natomiast Kamil Stoch ma stratę 452 punktów. Liczba zawodników sklasyfikowanych zwiększyła się z 58 do 63.

Po zakończeniu turnieju na czele klasyfikacji Pucharu Narodów doszło do zmiany lidera, a została nim reprezentacja Niemiec, a ich przewaga nad dotychczas będącymi na pierwszym miejscu w zestawieniu reprezentantami Polski wynosi 11 punktów. Na trzecim miejscu pozostała reprezentacja Japonii ze stratą 511 punktów.

Poniższe tabele przedstawiają klasyfikację Pucharu Świata i Pucharu Narodów w sezonie 2018/2019 po przeprowadzeniu 11 konkursów indywidualnych (siedmiu przed Turniejem Czterech Skoczni i tych przeprowadzonych w jego ramach) oraz jednego drużynowego.

Składy reprezentacji 
Poniższa tabela zawiera składy reprezentacji, które potwierdziły udział w 67. Turnieju Czterech Skoczni. W nawiasie obok nazwy kraju podana została liczba zawodników z poszczególnych państw, którzy przynajmniej raz zostali zgłoszeni do serii kwalifikacyjnej. W tabeli przedstawiono także wyniki zajmowane przez zawodników we wszystkich czterech konkursach oraz wyniki .

Legenda:
 DSQ – zawodnik zdyskwalifikowany w konkursie;
 dsq – zawodnik zdyskwalifikowany w kwalifikacjach;
 dns – zawodnik nie wystartował w kwalifikacjach;
 q – zawodnik nie zakwalifikował się do konkursu głównego;
 – – zawodnik nie został zgłoszony do kwalifikacji, bądź nie został sklasyfikowany albo nie wystartował w poprzedniej edycji.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Turniej Czterech Skoczni
Turniej Czterech Skoczni
2018 w Niemczech
2019 w Niemczech
2019 w Austrii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
Puchar Świata w skokach narciarskich w Garmisch-Partenkirchen
Puchar Świata w skokach narciarskich w Innsbrucku
Puchar Świata w skokach narciarskich w Bischofshofen